Godric est un nom propre d'origine anglo-saxonne qui peut désigner :

 Godric, un prénom masculin anglais ;
 Godric de Finchale, un saint catholique anglais du  ;
 Godric, un personnage de la série télévisée américaine True Blood ;
 , un roman historique américain de .
 Godric Gryffondor, un personnage des livres Harry Potter
 Godric's Hollow, un village des livres Harry Potter